ТСМ — многозначная аббревиатура:
 ТСМ — Ташкентский завод сельскохозяйственного машиностроения
 ТСМ — твердый смазочный материал
 ТСМ — телескопический стреляющий механизм
 ТСМ — теория связанных мод
 ТСМ — теплоаккумулирующий строительный модуль
 ТСМ — термопреобразователь сопротивления медный
 ТСМ — Территориальная сеть Мэрии Москвы
 ТСМ — Тойота Сервис Менеджмент
 ТСМ — топливосодержащие массы
 ТСМ — топливосодержащие материалы
 ТСМ — топливо судовое маловязкое
 ТСМ — Транссибирская магистраль
 ТСМ — транссибирский маршрут
 ТСМ — траулер-сейнер морозильный
 ТСМ — «Трибуна современной музыки», журнал
 ТСМ — термометр сопротивления медный

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей